Frankineae es un suborden de bacterias Actinomycetales.

Referencias 

Actinomycetales